THA je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Tajsko.
 Temporary Housing Area

Glej tudi 

Kratice